Miejscowości w Polsce:
 Drzęczewo Drugie
 Drzęczewo Pierwsze